L'US Open masculin 2017 est l'édition 2017 de l'US Open qui se déroule à l'université Drexel à Philadelphie du 7 au .

Le choc du premier tour voit l'élimination de la tête de série  et champion du monde Karim Abdel Gawad par Paul Coll, révélation des douze derniers mois et tout récent top 10.

Ali Farag remporte la finale face à Mohamed El Shorbagy, son premier titre majeur. Le même jour, son épouse Nour El Tayeb remporte l'édition féminine, premier couple de l'histoire du sport à remporter un titre majeur individuel le même jour.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open de squash féminin 2017
 US Open
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2017
Sport en Pennsylvanie en 2017
Sport aux États-Unis en octobre 2017
PSA World Series 2017